

Фамилия 
Пу́нин — русская фамилия. Происходит от слова «пуня», обознающего хозяйственную постройку для хранения соломы, мякины и кормовых растений. Женская форма — Пунина.

Известные носители 
 Пунин, Андрей Львович (1932—2020) — инженер-мостостроитель, искусствовед, историк архитектуры.
 Пунин, Борис Васильевич (1891—1974) — генерал-майор медслужбы, профессор.
 Пунин, Константин Васильевич (1882—1954) — русский терапевт, преподаватель, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Пунин, Леонид Николаевич (1892—1916) — поручик, известный партизан Первой мировой войны.
 Пунин, Николай Николаевич (1888—1953) — советский историк искусства, художественный критик.

Другое:
 Пунин — герой рассказа Ивана Тургенева «Пунин и Бабурин» (1874)

Топоним 
Пуни́н — китайский топоним:
 Пунин (Цзеян) — городской уезд городского округа Цзеян провинции Гуандун (КНР)